Seredin () ist der Familienname folgender Personen:

 Innokenti Michailowitsch Seredin (1898–1981), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Jewgeni Alexejewitsch Seredin (1958–2006), russischer Schwimmer 

siehe auch
 Antonina Alexandrowna Seredina